Сле́дствие — многозначный термин:
 
 Следствие (логика), Следствие (математика) — вывод, заключение, суждение, выведенное из других суждений.
 Судебное следствие — судебное расследование преступления.
 Предварительное следствие — одна из форм досудебного расследования преступлений.
 Следственная практика — в широком смысле это деятельность уполномоченных лиц (членов правоохранительной юрисдикции) направленных на анализ имеющихся фактов и гипотетическое восстановление недостающих фрагментов истории правонарушений, построенной на имеющемся опыте следственного процесса и норм закона.